Jean Cheron peut désigner :
 Jean Cheron (1596-1673), carme français, introducteur de la Réforme de Touraine, et critique rationaliste de la Mystique ; 
 Claude Jean Chéron de Boismorand (1680-1740), écrivain français ;
 Charles-Jean-François Chéron (1635-1698), médailliste français.